Премия Андре Кавенса (, ) — учреждённая в 1976 году награда, ежегодно вручаемая бельгийским Союзом кинокритиков за достижения в области синематографии. Премия названа в честь бельгийского кинорежиссёра Андре Кавенса.

На данный момент, наибольшее количество наград у братьев Жан-Пьера и Люка Дарденн (пятикратные лауреаты), за ними следуют Жако Ван Дормаль и Жоаким Лафосс (три награждения). По две награды у Жан-Жака Андрие, Андре Дельво и Фин Трох. Последний отмеченный наградой фильм — Экономика пары.

Лауреаты

1970-е годы

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 Премия Андре Кавенса  на сайте RTBF

Награды, появившиеся в 1976 году
Фильмы — лауреаты кинопремий